Monklands est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

The Monklands, manoir de Montréal, ancienne résidence du Gouverneur-général du Canada de 1844 à 1849

Monklands, ancien gouvernement local du Strathclyde de 1975-1996
Monklands East, ancienne circonscription britannique de 1983 à 1997
Monklands West, ancienne circonscription britannique de 1983 à 1997
Monklands, ancienne paroisse du Lanarkshire, maintenant Airdrie et Coatbridge

Voir aussi

Homonymie de toponyme